Владимир Андреевич Каргопольцев () — советский и российский учёный в области авиации.

Биография 
Окончил с отличием Московский авиационный институт (1969), в том же году начал работать в ЦАГИ. Последовательно занимал должности инженера, старшего инженера, ведущего инженера, начальника сектора, заместителя начальника НИО. В 1974 году окончил аспирантуру ЦАГИ. Кандидат технических наук (1981).

В 2001 году возглавил НИО-10 ЦАГИ. В 2003 году назначен заместителем директора ЦАГИ.

В 2006—2007 годах работал директором ЦАГИ.

В 2007—2021 годах — директор Научно-технического центра Объединенной авиастроительной корпорации.

С 2022 года — научный руководитель ООО НИЦ "ИРТ"

Научные интересы 
Исследования в области вертолётостроения, принимал непосредственное участие в разработке вертолётов Ми-26, Ми-28, Ка-50/52, Ка-60/62 и др. В течение нескольких лет руководил Координационным советом ЦАГИ по военно-техническим проблемам, один из разработчиков «Программы развития гражданской авиационной техники России на 2002—2010 года и на период до 2015 года».

Библиография 
Автор более 80 печатных работ, в том числе:
 Вероятностный подход в анализе весовых расчетных зависимостей вертолета. — М.: Изд. отдел ЦАГИ, 1973
 Список публикаций В. А. Каргопольцева в научной электронной библиотеке elibrary.ru
 Патенты В. А. Каргопольцева

Награды и звания 
 Премия имени Н. Е. Жуковского (1986 — первой степени) за работу «Аэродинамика скоростного вертолёта»
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (2007)

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Московского авиационного института
Сотрудники ЦАГИ
Лауреаты премии Н. Е. Жуковского